Nur (concepte) (mot d'origen persa que vol dir "llum")
 Muntanyes de Nur (serralada turca)